Gouraya est une ville côtière, algérienne, située à l'ouest de la Wilaya de Tipaza à environ 60 km du chef lieu de la Wilaya et à quelque 30 kilomètres de Cherchell
 Le Parc national de Gouraya se situe au nord de l'Algérie, en Kabylie, au bord de la Méditerranée, dans la wilaya de Béjaïa.
 Yemma Gouraya est un mont qui surplombe la ville de Béjaïa en Algérie, à 670 mètres d'altitude.